Vium (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Silkeborg 
Nørre Vium (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Ringkøbing-Skjern
Sønder Vium een plaats in de Deense regio Midden-Jutland , gemeente Ringkøbing-Skjern 
Sønder Vium (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Ringkøbing-Skjern